Die Floitenspitzen sind zwei Gipfel in den Zillertaler Alpen:

 Westliche Floitenspitze, 
 Östliche  Floitenspitze,